Piłsudski-Institute gibt es in:

 London, siehe Piłsudski-Institut in London
 New York City, siehe Józef Piłsudski Institute of America
 Warschau, siehe Józef-Piłsudski-Institut in Warschau